Cieki w Polsce
 Opusta – potok, dopływ Dunajca
 Opusta – struga, dopływ Bogacicy

Przypisy